Denumirea de Bălgarene se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bălgarene, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci;
 Bălgarene, un sat în comuna Levski, regiunea Plevna;
 Bălgarene, un sat în comuna Radnevo, regiunea Stara Zagora.